Governatori coloniali dell'Algeria – governatori dell'Algeria coloniale
Governatori ottomani dell'Algeria – governatori dell'Algeria Ottomana